Mühlental und Mühlenthal heißen Gemeinden und Ortsteile:
 Mühlental, Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen, Deutschland
 Mühlenthal, Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Mühlental (Breitscheidt), Ortsteil der Gemeinde Breitscheidt im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz
 Mühlenthal, auch: Ober Mühlenthal, Stadt/Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Młynowo, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mühlenthal, ehemaliger Ort bei Briesen (poln. Wąbrzeźno); siehe Ryńsk (Landgemeinde)#Gemeindegliederung
 Mühlental, zeitweise deutscher Name von Izbica Kujawska, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Mühlental (Pom.), zeitweise deutscher Name von Wottnogge / poln. Otnoga, Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Mühlental, zeitweise deutscher Name von Smasin / poln. Smażyno, Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Gmina Linia

Mühlental heißen Täler (alphabetisch sortiert nach Fließgewässern):
 Mühlental (SH), Abschnitt des Merishausertals mit der Durach, Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Mühlental, Talabschnitt mit dem Mirbesbach bei Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlental, Talabschnitte mit dem Schleifbach und Haslochbach, bei Hasloch, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Mühlental, Tal mit dem Spieser Mühlenbach zwischen Spiesen und Rohrbach (St. Ingbert), Saarland
 Mühlental (Unterland), Tal des Trudner Bachs im Südtiroler Unterland
 Mühlental, Talabschnitt mit dem Zillierbach zwischen Voigtstieg und Wernigerode im Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Mühlendahl
 Mühlenthal
 Mühlethal
 Mühltal (Begriffsklärung)
 Fünfmühlental
 Siebenmühlental
 Sternmühlental